Bogdan Zając (akrobata)
 Bogdan Zając (piłkarz)